Мировая группа II — вторая по престижности ступень Кубка Федерации. В этой группе соревнуются сборные Испании, Украины, Сербии, Германии, Словении, Канады, Швеции и Эстонии.

Победители выходят в Плей-офф Мировой группы, проигравшие — в Плей-офф 2-й Мировой группы.

Игры

Эстония — Испания

Словения — Германия

Сербия — Канада

Швеция — Украина

Ссылки 
 Официальный сайт 

Мировая группа